Fixer ou Fixeur peut désigner :
 Fixeur, personne locale aidant un journaliste sur le terrain
 , un personnage de comic book évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Voir aussi